Pour le saint, voir saint Vaast.

Toponyme

Belgique
 Saint-Vaast est une commune avant fusion de la commune wallonne de La Louvière en Belgique.

France
 Saint-Vaast-en-Auge,  commune du Calvados, région Normandie,   auparavant Basse-Normandie
 Saint-Vaast-en-Cambrésis, commune du Cambrésis, dans le département du Nord, région Hauts-de-France, auparavant Nord-Pas-de-Calais
 Saint-Vaast-en-Chaussée, commune de la Somme, Hauts-de-France,  auparavant Picardie
 Saint-Vaast-Dieppedalle, commune de la Seine-Maritime, région Normandie,   auparavant Haute-Normandie
 Saint-Vaast-d'Équiqueville, commune de la Seine-Maritime, région Normandie,   auparavant Haute-Normandie
 Saint-Vaast-la-Hougue,  commune de la Manche, région Normandie,   auparavant Basse-Normandie ; gentilé : Saint-Vaastais
 Saint-Vaast-de-Longmont, commune de l'Oise, Hauts-de-France,  auparavant Picardie
 Saint-Vaast-lès-Mello, commune de l'Oise, Hauts-de-France,  auparavant Picardie  ; gentilé : Saint-Vaastiens  
 Saint-Vaast-sur-Seulles, commune du Calvados, région Normandie,   auparavant Basse-Normandie
 Saint-Vaast-du-Val, commune de la Seine-Maritime, région Normandie,   auparavant Haute-Normandie

Monument 
 Abbaye Saint-Vaast, à Arras

Voir aussi 
Airon-Saint-Vaast, commune du Pas-de-Calais, Hauts-de-France, auparavant Nord-Pas-de-Calais
Biache-Saint-Vaast, commune du Pas-de-Calais, Hauts-de-France, auparavant Nord-Pas-de-Calais
 Saint-Waast (dite Saint-Waast-la Vallée), commune du Nord, Hauts-de-France, auparavant Nord-Pas-de-Calais ; gentilé : Védastiens
 Monceau-Saint-Waast, commune du Nord, Hauts-de-France, auparavant Nord-Pas-de-Calais
 Neuville-Saint-Vaast, commune du Pas-de-Calais, Hauts-de-France, auparavant Nord-Pas-de-Calais

Homonymie de toponyme